Будке — название населённых пунктов.

 Будке — прежнее название села Дубки в Симферопольский районе Крыма.
 Будке — прежнее название упразднённого села Балки в Симферопольском районе Крыма.